Dukat bezeichnet:

 eine Goldmünze, siehe Dukat (Münze)
 ein Verwaltungsbezirk in Nachfolgereichen des Römischen Reichs, siehe Dukat (Verwaltungsbezirk)
 Gul Dukat, eine Figur in der Filmreihe Star Trek
 eine Siedlung städtischen Typs in der russischen Oblast Magadan, siehe Dukat (Russland)
 ein Dorf in Albanien, siehe Dukat (Albanien)
 ein Fluss in Albanien, siehe Dukat (Fluss)

Siehe auch: 
Dukatenfalter
 Dogato
 Flussgolddukaten